The Arizona Kid ist der Titel von
The Arizona Kid (1929), US-amerikanischer Film mit Art Acord
The Arizona Kid (1930), US-amerikanischer Film mit Warner Baxter
The Arizona Kid (1939), US-amerikanischer Film mit Roy Rogers
The Arizona Kid (1971), philippinischer Film mit Chiquito